

Wydarzenia 

 Ateny i Sparta zawarły pięcioletni rozejm.
 Zostało wprowadzone prawo o obywatelstwie w Atenach.
 Republika rzymska wysłała do Aten trzech senatorów, by zapoznali się w prawami Solona.
W Rzymie powołano kolegium decemviri.

Przypisy